Brändön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brändön (Föglö, Åland), 
 Brändön, Nagu, Åboland, 
 Brändön, Kimitoön, Åboland,

Sverige 

 Brändön, tätort, Luleå kommun, Norrbottens län,

Se även 
 Brändö